Две буквы UN латинского алфавита могут означать:
 Организация Объединённых Наций (ООН; англ. United Nations);
 В химии UN — нитрид урана(III), бинарное соединение урана с азотом.

 Un — сольный альбом британского певца Дэна Блэка.

 С un- часто начинаются слова и сокращения западноевропейских языков, относящиеся к единице, единству и т. п., от  и др. языков.

«Номер UN» может означать:
 Номер ООН, присваиваемый каждому типу груза в соответствии с Типовыми правилами перевозки опасных грузов.
 Международные автомобильные номера, начинающиеся с UN, относятся к различным службам ООН.